Тюрмер:

 Тюрмер, Дьюла (род. 1953) — венгерский политик, председатель Венгерской коммунистической рабочей партии.
 Тюрмер, Карл Францевич (1824—1900) — знаменитый лесник Владимирской области.